Анте́нна ( — мачта, рея) — преобразователь (обычно линейный) волновых полей; в традиционном понимании — устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн.

Передающая антенна преобразует направляемые электромагнитные волны, движущиеся от радиопередатчика по фидерной линии к входу антенны, в свободные расходящиеся в пространстве электромагнитные волны. Приёмная антенна преобразует падающие на неё свободные волны в направляемые волны фидера, подводящие принятую энергию к входу радиоприёмника.

Первая передающая антенна была создана Генрихом Герцем в 1886—1888 годах в ходе его экспериментов по доказательству существования электромагнитных волн (вибратор Герца, дипольная антенна).

Конструкция и размеры антенн чрезвычайно разнообразны и зависят от рабочей длины волны и назначения антенны. Нашли широкое применение антенны, выполненные в виде отрезка провода, системы проводников, металлического рупора, металлических и диэлектрических волноводов, волноводов с металлическими стенками с системой прорезанных щелей, а также многие другие типы. Для улучшения направленных свойств первичный излучатель может снабжаться отражающими элементами (рефлекторами), а также линзами.

Излучающая часть антенн, как правило, изготавливается из проводящих электрический ток материалов, но могут применяться изоляционные материалы (диэлектрики), а также полупроводники и метаматериалы.

Терминология 
Происхождение слова «антенна» по отношению к аппаратуре беспроводной связи приписывают итальянцу Г. Маркони. Летом 1895 года Маркони начал опыты со своими приборами в поместье отца и вскоре стал экспериментировать с длинной проволокой, подвешенной к шесту. По-итальянски шест для палатки известен как l’antenna centrale, а шест с проводом был назван просто l’antenna. До этого излучающий передающий и приёмный элементы беспроводного устройства были известны просто как «терминалы» (выводы). Благодаря приобретённой известности Маркони его использование слова «антенна» распространилось среди исследователей и энтузиастов беспроводной связи, а затем и среди широкой публики.

Условная дата официального происхождения радиотехнического термина «антенна» — 30 января 1898 года. Это дата публикации статьи Люсьена Пуанкаре, подтверждающей приоритет Маркони в использовании термина «антенна» для нужд беспроводной телеграфии. Утверждение советских авторов, что термин «антенна» был предложен А. Блонделем в его письме к А. С. Попову (от 20 ноября 1898 года), ошибочно. Попов и после 1898 года не применял термин «антенна», а ряд физиков в конце XIX века, в том числе Блондель, не называли антенной вибратор Герца.

Термин «антенна» в широком смысле может относиться ко всему сооружению, включая опорную конструкцию, корпус (если есть) и т. д., в дополнение к фактическим токонесущим радиочастотным компонентам. Приёмная антенна может включать в себя не только пассивные металлические приёмные элементы, но и встроенный предусилитель или смеситель, особенно в диапазоне микроволновых частот и выше.

История 

Устройства, с помощью которых возможен приём электромагнитных колебаний, появились в середине XVIII века. В радиотехническом смысле металлический провод молниеотвода, изобретённого в 1751 году Б. Франклином, можно вполне корректно рассматривать как заземлённую приёмную антенну. Длинным проводом, поднятым над землёй пользовались в своих экспериментах Г. Рихман (1752) и Л. Гальвани (1791).

В 1876 году Т. Эдисон использовал несимметричную шаровидную антенну в сконструированном им приёмнике электромагнитных колебаний. Предложенный Эдисоном в 1885—1886 годах способ беспроводной телеграфной связи между кораблями при помощи электрических волн предусматривал установку на береговых станциях вертикальной антенны, а на кораблях — Г-образной.

Первая передающая антенна — так называемый вибратор Герца, или симметричный вибратор — была создана Г. Герцем в 1886—1888 годах в ходе его экспериментов по обнаружению электромагнитных волн. Для обнаружения волн Герц использовал простейший приёмник в виде металлической рамки с малым искровым промежутком. Другим вариантом приёмника был также вибратор, но с малым искровым промежутком.

Антенну в приёмнике (а также в передатчике) в виде отрезка проволоки использовал в своих экспериментах Э. Бранли в 1890—1891 годах.

Передающую и приёмную антенны в виде вертикального провода использовал Я. Наркевич-Иодко, который в начале 1890-х годов «произвёл в Вене весьма интересные передачи с катушкой Румкорфа, соединённой с землёй и с антенной, и с приёмником, образованным из антенны и телефона, также заземлённого (правда, может быть, без ясного представления о роли электромагнитных волн в этих опытах)».

В 1893 году вертикальные антенны в передатчике и приёмнике применял Н. Тесла при демонстрации своего устройства для получения электромагнитных колебаний и передаче электрической энергии приёмнику через пространство.

В советской, а затем в российской литературе идея создания и использования приёмной антенны в виде вертикального провода часто приписывалась А. С. Попову (1895). Однако сам Попов, описывая в 1899 году поднятые на мачте провод передатчика и провод приёмника Маркони, отмечал:
Употребление мачты на станции отправления и на станции приёма для передачи сигналов помощью электрических колебаний не было, впрочем, новостью: в 1893 г. в Америке была сделана подобная попытка передачи сигналов известным электротехником Николаем Тесла. На станции отправления на высокой мачте был поднят изолированный проводник, снабжённый на верхнем конце некоторой ёмкостью в виде металлического листа; нижний конец этой проволоки соединялся с полюсом трансформатора Тесла высокого напряжения и большой частоты. Другой полюс трансформатора был соединён с землёю. Разряды трансформатора были слышны на станции приёма в телефоне, соединённом с высоко поднятым проводом и землёй.

В примечании к его высказыванию от составителей сборника документов говорится: «А. С. Попов никогда не ставил себе в заслугу использование антенн, хотя много работал над их конструкцией».

Исследователи относят начало применения в аппаратуре Маркони длинного провода для передатчика и приёмника к осени 1896 года, а по некоторым источникам — к лету 1895 года.

Принцип действия 

Упрощённо принцип действия антенны состоит в следующем. Как правило, конструкция антенны содержит металлические (токопроводящие) элементы, соединённые электрически (непосредственно или через линию питания — фидер) с радиопередатчиком или с радиоприёмником. В режиме передачи переменный электрический ток, создаваемый источником (например, радиопередатчиком), протекающий по токопроводящим элементам такой антенны, в соответствии с законом Ампера порождает в пространстве вокруг себя переменное магнитное поле. Это меняющееся во времени магнитное поле, в свою очередь, не только воздействует на породивший его электрический ток в соответствии с законом Фарадея, но и создаёт вокруг себя меняющееся во времени вихревое электрическое поле. Это переменное электрическое поле создаёт вокруг себя переменное магнитное поле и так далее — возникает взаимосвязанное переменное электромагнитное поле, образующее электромагнитную волну, распространяющуюся от антенны в пространство. Энергия источника электрического тока преобразуется антенной в энергию электромагнитной волны и переносится электромагнитной волной в пространстве. В режиме приёма переменное электромагнитное поле падающей на антенну волны наводит токи на токопроводящих элементах конструкции антенны, которые поступают в нагрузку (фидер, радиоприёмник). Наведённые токи порождают напряжения на входном импедансе приёмника.

Характеристики антенн 
Электромагнитное излучение, создаваемое антенной, обладает свойствами направленности и поляризации. Антенна как двухполюсник обладает входным сопротивлением (импедансом). Реальная антенна преобразует в электромагнитную волну лишь часть энергии источника; остальная энергия расходуется в виде тепловых потерь. Для количественной оценки перечисленных и ряда других свойств антенна описывается набором радиотехнических и конструктивных характеристик и параметров, в частности:

 Полевые характеристики
 характеристика направленности
 диаграмма направленности (ДН), её тип и возможность управления
 ширина ДН по заданному уровню
 уровень боковых лепестков (УБЛ), коэффициент рассеяния
 фазовая диаграмма, местоположение фазового центра и частотная стабильность его координат
 тип поляризации, поляризационная диаграмма, максимальное значение уровня излучения на кроссполяризации в заданном направлении, число поляризационных каналов и межполяризационная развязка (переходное затухание)
 коэффициент направленного действия (КНД)
 коэффициент усиления (КУ)
 коэффициент использования поверхности (КИП) апертуры антенны
 эффективная площадь рассеяния (ЭПР) антенны
 Характеристики со стороны линии питания
 тип линии передачи, номинальное входное сопротивление антенны
 резонансная частота, рабочая полоса частот (по качеству согласования)
 входной импеданс антенны и коэффициент стоячей волны (КСВ) в линии передачи
 максимальная допустимая мощность на входе антенны (средняя, импульсная)
 Передаточные характеристики
 коэффициент полезного действия (КПД)
 действующая высота
 векторная импульсная характеристика, векторная передаточная характеристика
 шумовая температура антенны
 эффективная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ) (характеристика системы антенна + радиопередатчик)
 Конструктивные характеристики
 масса, координаты центра масс, момент инерции
 габаритные размеры, максимальный радиус разворота
 тип радиочастотного соединителя или присоединительные размеры
 парусность (ветровая нагрузка)
 объект установки, способ крепления
 применённые материалы
 устойчивость к внешним воздействиям (климатическим, механическим и др.)
 надежность, долговечность (срок службы, назначенный ресурс и др.)

Ряд электрических характеристик антенн как взаимных устройств (пассивных линейных многополюсников) в режиме передачи и в режиме приёма совпадает, в том числе: ДН (КНД, КУ, УБЛ) и входной импеданс. Например, диаграммы направленности антенны в режиме приёма и в режиме передачи совпадают.

Основные типы антенн 

Содержание этого раздела является скорее не классификацией, а простым перечислением типов антенн со ссылками на их более подробное описание.

 Телескопическая антенна

 Вибраторная антенна
 Симметричный вибратор (диполь)
 Разрезной вибратор
 Шунтовой вибратор
 
 Диполь Надененко
 Уголковая вибраторная антенна
 Антенна «Inverted V»
 «Коаксиальная» антенна
 CFR-антенна
 Несимметричный вибратор
 Антенна «Ground Plane»
 Укороченная штыревая антенна
 Коллинеарная антенна
 J-образная антенна
 Антенна зенитного излучения
 Диэлектрическая резонаторная антенна
 Вертикальная антенна верхнего питания
 Антенна Александерсена
 Турникетная антенна
 Аэростатная антенна
 Директорная антенна
 Антенна типа «волновой канал» (антенна Уда — Яги)
 Антенна СГД (синфазная горизонтальная диапазонная)
 Щелевая антенна
 Щелевой вибратор
 Пазовая антенна
 Волноводно-щелевая антенна
 Апертурная антенна
 Открытый конец металлического волновода
 Рупорная антенна
 Зеркальная антенна
 Прямофокусная зеркальная антенна
 Офсетная зеркальная антенна
 Антенна Кассегрена
 Антенна Грегори
 Зеркальная антенна зонтичного типа
 Рупорно-параболическая антенна
 Перископическая антенна
 Тороидальная антенна
 Антенны со специальной формой диаграммы направленности
 Антенна с косекансной диаграммой направленности
 Линзовая антенна
 Линза Люнеберга
 Линза Ротмана
 Линза Ван-Атта
 Антенна бегущей волны
 Спиральная антенна
 Диэлектрическая стержневая антенна
 Импедансная антенна
 Антенна вытекающей волны
 Антенна с сосредоточенной емкостью
 V-образная антенна
 Ромбическая антенна
 Антенна Бевереджа
 V-образная антенна (вертикальная)
 λ-образная антенна
 Антенны БС, БЕ и БИ
 Слабонаправленные антенны диапазона СВЧ
 Полосковая антенна (патч-антенна)
 Микрополосковая печатная антенна
 Антенна PIFA
 Сингулярная антенна
 Чип-антенна
 Сверхширокополосные антенны
 Антенны на принципе электродинамического подобия
 Биконическая антенна
 Дискоконусная антенна
 Излучатель типа «бабочка»
 Логопериодическая антенна
 Вибраторная логопериодическая антенна
 Спиральная логопериодическая антенна
 Фрактальные антенны
 Т-рупор
 Антенна Вивальди
 Антенная решетка
 Фазированная антенная решётка (ФАР)
 Пассивная ФАР
 Активная ФАР
 Цифровая антенная решётка
 Многолучевая антенная решетка
 MIMO-антенна
 CTS-антенна
 Пеленгаторная антенна
 Рамочная антенна
 Двухрамочная антенна
 Антенна Эдкока
 Антенна Вулленвебера
 Антенна с обработкой сигнала
 Радиоинтерферометр
 Антенна с синтезированной апертурой
 Радиооптическая антенная решетка
 Электрически малая антенна
 Магнитная антенна
 С ферритовым сердечником
 Магнитная рамочная антенна
 Наномеханическая магнитоэлектрическая антенна
 Распределённые антенны
 Частично излучающий кабель
 Антенны для преобразования энергии электромагнитной волны в электрическую энергию и для средств RFID
 Ректенна = антенна + выпрямитель
 Наноантенна — антенна для резонансного преобразования оптического излучения в электрическую энергию
 Псевдо-антенны (антенны с мифическими техническими характеристиками)
 Ртутная антенна
 Плазменная антенна
 Концептуальные антенны
 Гравитационная антенна

Примеры выдающихся конструкций 
 Антенна АДУ-1000
 Антенна РТ-70
 Антенна загоризонтной РЛС «Дуга»
 Антенна станции зондирования ионосферы HAARP
 Антенна радиообсерватории Аресибо
 Антенна радиотелескопа Грин-Бэнк
 Антенна СДВ-радиостанции «Голиаф»

Средства защиты от внешних воздействий 
 Радиопрозрачные укрытия и обтекатели
 Краска
 Противообледенительные системы
 Защита от птиц

Интересные сведения 
 Электрические параметры антенны (ДН, входное сопротивление) не изменятся, если изменить все её размеры и длину волны в одинаковое число раз (принцип электродинамического подобия).
 Амплитудно-фазовое распределение (распределение комплексной амплитуды тока как функции координат по апертуре антенны) и диаграмма направленности антенны в дальней зоне как функция угловых координат (пространственных частот) связаны преобразованием Фурье. При нахождении формы ДН удобно использовать теоремы связанные с преобразованием Фурье.
 Эффективные размеры антенн с синтезированной апертурой могут составлять десятки и сотни километров.
 Параметры пассивных антенн в линейных негиротропных средах не зависят от того, работает ли антенна на приём или на передачу, что вытекает из теоремы взаимности.

Программы для анализа параметров и синтеза антенн 
Разработка хорошей антенны является неоднозначной, нетривиальной и часто сложной задачей. Поэтому при проектировании антенн идут на компромисс, так как антенна должна не только обеспечить требуемую диаграмму направленности и заданные электрические параметры, её конструкция должна быть ещё и прочной, недорогой, технологичной, стойкой к воздействию окружающей среды, ремонтопригодной, а в последнее время — часто выдвигается требование экологичности — минимизации возможного вреда от излучения и затрат на утилизацию.

С другой стороны, задача анализа (определения электромагнитных параметров антенны известной конструкции) с появлением компьютеров в большинстве случаев может быть успешно решена. Для этого создано и продолжает разрабатываться программное обеспечение ЭВМ, использующее численные методы решения задач электродинамики для анализа электрических параметров антенн. Многие из таких программ являются достаточно сложными в освоении коммерческими САПР, что существенно ограничивает их применение радиолюбителями и DIY-сообществом. Вот некоторые из них:
 MININEC
 NEC2
 NEC4 — дальнейшее развитие NEC2.
 MMANA-GAL
 SuperNEC
 UA6HJQ-VHF8
 Antenna Magus
 CST Microwave Studio
 Ansoft HFSS
 FEKO
 Microwave Office

Специализирующиеся производители 
 Funke Digital TV

Галерея

См. также 
 Спутниковая антенна
 Эквивалент антенны
 Антенное согласующее устройство
 Антенна-банка — забавная конструкция антенны для увеличения дальности действия радиоканала Wi-Fi
 Антенна Харченко
 Радиофобия
 Металлический изолятор

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 Расчет и изготовление антенн своими руками, теория, практика
 . Международный научно-технический и теоретический журнал, издаваемый редакцией «Радиотехника» (Москва)
 Периодические издания IEEE: «IEEE Antennas and Propagation Magazine», «IEEE Transactions on Antennas and Propagation»
 Львович Р. В. Об антеннах // Друг Радио. — 1925. — № 9—10 (сентябрь — октябрь). — С. 7—13.

Радиотехника
А